Marina Ćosić (Beograd, 30. avgust 1995) srpska je glumica.

Kao tinejdžerka, glumom se bavila u Studiju glume "Maska". Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi Srđana Karanovića. Prvu ulogu ostvarila je u kriminalističkoj televizijskoj seriji Ubice mog oca, gde je tumačila ubijenu Milicu Despotović, a proslavila se likom Sofije u sapunici Istine i laži, koju je napustila nakon druge sezone.

Uloge

TV serije

Filmovi

Izvori

Spoljašnje veze 
 
 Posle premijere, Marina Ćosić dobila komplimente, ali kako je odreagovala?

Српске глумице
Рођени 1996.
Глумци из Београда
Биографије живих особа
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду